Стадниченко — фамилия. Известные носители:

 Стадниченко, Алексей Иванович (1902—1986) — советский японист, кандидат географических наук (1949)
 Стадниченко, Владимир Яковлевич (род. 1936) — советский публицист, общественный деятель.
 Стадниченко, Иван Илларионович (1927—1989) — машинист экскаватора. Герой Социалистического Труда (1966).
 Стадниченко, Юрий Иванович (1929 — 2009) — советский и украинский поэт, переводчик повестей писателя-индеаниста Сат-Ока.